Carracci – famiglia di pittori italiani
 Agostino Carracci – pittore e incisore italiano, fratello di Annibale e cugino di Ludovico
 Antonio Carracci – pittore italiano
 Annibale Carracci – pittore italiano, fratello di Agostino e cugino di Ludovico
 Ludovico Carracci – pittore italiano, cugino di Annibale e Agostino
 Accademia dei Carracci – altro nome dell'Accademia degli Incamminati, accademia d'arte di Bologna
 Casa Berò detta dei Caracci, casa dei pittori Carracci